Гаврищук Олег Васильович — старший прапорщик Збройних сил України. 
 Гаврищук Григорій Васильович — український радянський діяч.